Meddo, een kerkdorp in Gelderland
 Meddo, een zeekaart uit Micronesië